Dobroiu:
 Ionuț Alexandru Dobroiu (* 1988), un fotbalist român
 Eugen Dobroiu (?, ?  ?), un autor și traducător român

Nume de familie românești